Kapitän Mors der Luftpirat steht für folgende Heftromanserien:

 Der Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff, erschienen 1908 bis etwa 1912
 Kapitän Mors der Luftpirat (1948)